George Dempsey (basket-ball) (1929–2017)
George Dempsey (cyclisme) (1905–1985),cycliste australien
George Dempsey (diplomate), diplomate américain
George Dempsey (enseignant), enseignant irlandais